Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Adrián García e Leonardo Mayer 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (Campioni)
 Pablo Cuevas /  Máximo González (semifinali)

 Martín Vassallo Argüello /  Fernando Vicente (primo turno)
 Pablo Andújar /  Flavio Cipolla (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2007